Ел Симарон има више значења:

 Ел Симарон (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Симарон (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Симарон (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Симарон (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Симарон (Сан Буенавентура), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Симарон (Виља Унион), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Симарон (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Симарон (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Симарон (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Симарон (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Симарон (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Симарон (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Симарон (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Симарон (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Симарон (Комапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Симарон (Чакалтијангис), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Симарон (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику